Poschner ist der Name von:

 Gerhard Poschner (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Markus Poschner (* 1971), deutscher Dirigent